Сан-Педро-де-Росадос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 102,19 км². Население — 318 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки